Adele Pellegatta (1965) – doppiatrice italiana
 Cesare Pellegatta (1910-1996) –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Maria Agostina Pellegatta (1938) – politica italiana